El término nicolita puede hacer referencia a: 

Bănel Nicoliță, futbolista rumano de etnia gitana.
Nicolita, mineral compuesto de arseniuro de níquel